Matra může být:
 Matra – francouzský koncern zabývající se výrobou pro letectví a kosmický průzkum
 radiostanice Matra používané v ČR bezpečnostními složkami

geografie
 Matra (město) – město v Ománu
 Mátra – nejvyšší pohoří Maďarska